

Patronyme
 Roy Barcroft, (1902-1969), est un acteur américain.
 Joseph Barcroft, (1872-1947), est un physiologiste britannique.

Homonymie
Homonymie de patronyme